Дехакан:

 Дехакан — город в центральном Иране, в провинции Исфахан.
 Дехакан — один из 21 шахрестана иранской провинции Исфахан.